Чемпіонат Шотландії з футболу 1972—1973 — 76-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1973
Шотландія
Шотландія